Heroin — чотирнадцятий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий 21 червня 2010 р. лейблом Rap-A-Lot Records. Виконавчий продюсер: Дж. Прінс. Дизайн, фото: Майк Фрост. Фотограф: Брендон Голлі. Зведення: Марк Муді. Звукорежисер, зведення: Майк Мо.

Список пісень

Семпли 
 «Do Bad on My Own»
 «Canon in D Major» у вик. Йоганна Пахельбеля
 «Driving Me Wild»
 «Bump N' Grind (Old School Mix)» у вик. Ар Келлі
 «Thug Nigga»
 «When a Woman's Fed Up» у вик. Ар Келлі

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми